Schleich bezeichnet:
 Schleich, Ortsgemeinde an der Mosel, Teil der Verbandsgemeinde Schweich an der Römischen Weinstraße im Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz in Deutschland
 Schleich (Unternehmen), ein Unternehmen für Hartgummi-Figuren

Schleich ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian Schleich (1812–1894), deutscher Kupfer- und Stahlstecher
 Anne-Marie Schleich (* 1951), deutsche Diplomatin
 August Schleich (1814–1865), deutscher Tiermaler, Radierer und Lithograf

 Christine Echtler-Schleich (* 1963), deutsche Skibergsteigerin

 Erwin Schleich (1925–1992), deutscher Architekt, Denkmalpfleger und Architekturhistoriker
 Ferdinand von Schleich (1766–1833), deutscher Verwaltungsjurist
 Franz Schleich (* 1956), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Franz Thomas Schleich (* 1948), rumäniendeutscher Schriftsteller und Publizist
 Gustav von Schleich (1851–1928), deutscher Arzt, Klinik- und Hochschulleiter
 Hanne Schleich (geb. Hanne Grüttner; 1916–2000), deutsche Schriftstellerin
 Heinrich Schleich (1840–1911), Schweizer Bauingenieur
 Helmut Schleich (* 1967), deutscher Kabarettist
Jean-Baptiste Schleich (* 1942), Luxemburger Bauingenieur

 Josef Schleich (1902–1949), österreichischer Schlepper
 Karl Schleich (1788–1840), deutscher Kupferstecher

 Philipp Franz Schleich (um 1686–1723), deutscher Orgelbauer
 Robert Schleich (1845–1934), deutscher Maler
 Wolfgang Schleich (* 1957), deutscher Physiker
 Xaver Schleich (1921–2006), deutscher Landwirt und Politiker (CSU)

Siehe auch:

 Schlaich